La famille d'Arpino est une famille patricienne de Venise, originaire de Pavie, d'où elle vint en 497. Ils furent des marchands importants. Elle fit édifier l'Église Santa Ternita. Elle s'éteignit avec un Vido en 1503; une autre branche en 1540 avec un Vido fils de Zuanne, travaillant encore à la Zecca de l'argent à l'âge de 90 ans.

Les armes des Arpino sont d'or à une burèle d'azur entre deux fasces du même.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille de la république de Venise
Patronyme italien